Nijemaca u Njemačkoj ima 62,644,000 (2005.). Svih skupa 74,170,000.
U ostalim državama (po brojnosti): UN- podaci (2005)

  

Povratak Nijemci

Vidi još
Nijemci u Hrvatskoj
Nijemci u Vojvodini

Nijemci